El término Batalla de Montejurra puede estar haciendo referencia a un acontecimiento bélico de ocurrido durante la Primera Guerra Carlista y dos acontecimientos bélicos ocurridos durante la Tercera Guerra Carlista:

 Batalla de Montejurra (1835), enfrentamiento ocurrido en el monte del mismo nombre entre las tropas Isabelinas y las Carlistas el 16 de noviembre de 1835, venciendo estos últimos.

 Primera batalla de Montejurra, enfrentamiento ocurrido en el monte del mismo nombre entre las tropas de la I República y los carlistas durante los días 7 a 9 de noviembre de 1873, que finalmente se saldó con una importante victoria de los carlistas.
 Segunda batalla de Montejurra, enfrentamiento ocurrido el 17 de febrero de 1876 entre las tropas de Alfonso XII y las carlistas, que se saldaría con una victoria de los primeros.